Bliese steht für:
 Feuerblüse, eine frühere Form der heutigen Leuchttürme

Bliese ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Bliese (* 1946), deutsche Fotografin und Künstlerin
 Joachim Bliese (1935–2021), deutscher Schauspieler
 Miriam Bliese (* 1978), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Blease